Voyez comme on danse, roman de Jean d'Ormesson (2001)
 Voyez comme on danse, film de Michel Blanc (2018)